La Valeta kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Valette-du-Var, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Malta 

 Valletta, huvudstaden,